Avenida de la Ilustración (straat) - straat in Madrid
 Avenida de la Ilustración (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat